Power, pronunțat , v. AFI, este un cuvânt englez cu traducerea „putere”. Poate semnifica:

Companii 
 Power Net Consulting, companie de IT din România
 Q-Power, companie din România
 Mariah Power, companie americană care produce turbine eoliene 
 Kansai Electric Power, companie de utilități din Japonia

Tehnologii
 PowerPC - arhitectură de microprocesoare

Muzică 
 Power metal
 Cat Power
 Paddy Power (politician)
 The Power of Good-Bye
 The Power of Shower
 Girl Power! Live in Istanbul

Filme 
 Power Rangers
 Power Rangers: Forța Mistică
 Power Rangers: S.P.D.
 Power Rangers: Operațiunea Peste Limite